

Toponymes

Orba, commune d'Espagne de la province d'Alicante dans la Communauté valencienne.
 Orba, vallée de Navarre.

, rivière, affluent de la Bormida

Mythologie 
 Orba personnage de la mythologie celtique irlandaise.